Комплексный чемпионат мира по парусному спорту проводится каждые четыре года, начиная с 2003 года. Его организацией занимается Международная федерация парусного спорта (ISAF).

Список проводимых чемпионатов

Общий медальный зачёт 
 Включая Сантандер-2014, но без учёта Орхуса-2018

Классы яхт 
Олимпийские классы яхт, участвующие в соревнованиях, представлены ниже.

См. также 
 Парусный спорт на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
Sailing competitions

Чемпионат мира